Daniel Silva peut désigner :
 Daniel Silva (1960-), un écrivain et un journaliste américain, auteur de romans d'espionnage et de thrillers ;
 Daniel Silva (1985-), un coureur cycliste portugais.

Voir aussi 
 Daniel Silva dos Santos (1982-2019), plus communément appelé Daniel, un footballeur brésilien
 Daniel Alves da Silva (1983-), un footballeur international brésilien
 Daniel De Silva (1997-), un footballeur australien